Late Night Truck Stop est un album live de Little Feat, sorti le .

Liste des titres

Album de Little Feat
Album live sorti en 2001
Double album